Ferencvárosi Torna Club of kortweg Ferencváros is een Hongaarse sportvereniging. De club is het bekendst als voetbalclub. In 1899 werd Ferencváros opgericht. De club is genoemd naar de gelijknamige wijk in het negende district van Boedapest. Ferencváros is de succesvolste Hongaarse voetbalclub en was tot 2006 de enige die altijd op het hoogste Hongaarse niveau heeft gespeeld.

Historie 
Sinds het begin van de Hongaarse competitie in 1901 is Ferencváros altijd een van de topclubs geweest. De eerste titel werd in 1903 behaald en er zouden er tot 2001 nog 26 volgen. In de jaren twintig en dertig was de club oppermachtig. In het seizoen 1931/1932 werd Ferencváros zelfs zonder puntverlies kampioen. Ook werd twee keer de Mitropacup (voorloper van de Europacup, voor clubs uit Midden-Europa) gewonnen.

In de jaren vijftig werd de hegemonie van Ferencváros voor langere tijd doorbroken door Boedapest Honvéd FC, de legerclub met sterspeler Ferenc Puskás. Maar vanaf de jaren zestig was Ferencváros weer terug aan de top met vier kampioenschappen in zes jaar. Ook werd in 1965 de Jaarbeursstedenbeker gewonnen in een finale tegen Juventus.

In de jaren zeventig was Ferencváros succesvol in de beker, die de club vier keer wist te winnen. Ook werd in 1975 ongeslagen de finale van de Europacup II bereikt, waarin werd verloren van het sterke Dynamo Kiev.

Na de kampioenstitel in 1981 werden tien jaar lang geen prijzen gewonnen. De jaren negentig brachten weer succesrijkere tijden voor Ferencváros. Verschillende kampioenstitels werden gewonnen, maar de club werd ook berucht vanwege haar racistische supporters. In 1995 was Ferencváros de eerste Hongaarse club die de groepsfase van de Champions League wist te bereiken. In 2006 werd Ferencváros voor het eerst in de geschiedenis teruggezet naar de tweede klasse wegens financiële wanorde.

In het eerste seizoen werd de club vicekampioen achter Nyíregyháza Spartacus en werd zo gedwongen nog een jaar langer in de tweede klasse te spelen. Ook in het tweede jaar moest de club genoegen nemen met de tweede plaats, dit keer achter Kecskeméti TE.

Maar de club keerde in 2009 al terug naar de hoogste klasse en werd in 2016 nog eens landskampioen twaalf jaar na de laatste. Zowel in 2019 als 2020 werden ze opnieuw landskampioen de jaren hiervoor eindigde ze vaak in de top drie.

Erelijst

Eindklasseringen vanaf 1960

|}

Ferencvárosi TC in Europa 

Ferencvárosi TC speelt sinds 1928 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam. De edities die Ferencvárosi TC heeft gewonnen zijn vet gedrukt:
Champions League (10x)
1992/93, 1995/96, 1996/97, 2001/02, 2004/05, 2016/17, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
Europacup I (5x)
1963/64, 1965/66, 1969/70, 1976/77, 1981/82
Europa League (8x)
2011/12, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23
Europacup II (8x)
1960/61, 1972/73, 1974/75, 1978/79, 1989/90, 1991/92, 1993/94, 1994/95
UEFA Cup (15x)
1971/72, 1973/74, 1977/78, 1979/80, 1982/83, 1983/84, 1990/91, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06
Jaarbeursstedenbeker (5x)
1962/63, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1970/71
Mitropacup (14x)
1928, 1930, 1932, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1960, 1962, 1976, 1989
Donau Cup (1x)
1958

Bijzonderheden Europese competities:

UEFA Club Ranking: 89 (04-03-2023)

Coaches

Bekende (oud-)spelers

Nederlanders 
  Mark Otten
  Jack Tuyp
  Arsenio Valpoort
  Julian Jenner
  Quenten Martinus

Belgen 
  Stanley Aborah
  Roland Lamah

Hongaren 
  Flórián Albert
  Sándor Kocsis
  Ladislao Kubala
  Miklós Páncsics
  Zoltán Gera
  Balázs Megyeri

Overig 
  Akeem Adams
  Craig Short
  Matthew Lowton
   Mateo Pavlović
  Attila Pinte
  Andrei Ionescu
  Leonardo Vitor Santiago

Externe link 
 De officiële website